Matteo Busato (né en 1987), coureur cycliste italien
Mattia Busato (né en 1993), karatéka italien